ou U-165 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et Seconde Guerre mondiale :
 Unterseeboot 165, sous-marin de type IX.C, construit en 1942 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant être coulé le .

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940